

Patronyme 

 Abderrahmane Mahmoudi (né en 1955), journaliste et écrivain algérien ;
 Anis Mahmoudi (né en 1986), handballeur tunisien ;
 Baghdadi Mahmoudi (né en 1945), homme politique libyen ;
 Behnam Mahmoudi (né en 1980), joueur iranien de volley-ball ;
 Rahma Mahmoudi (née en 1985), athlète tunisienne ;
 Shahram Mahmoudi (né en 1988), joueur iranien de volley-ball.